Doctor Strange es un superhéroe de Marvel Cómics.

Doctor Strange, Dr. Strange, Doctor Extraño o Dr. Extraño también puede referir a:

Películas y televisión 

 Dr. Strange, una película de 1978 hecho-para-televisión, basado en el personaje de Marvel. 
 Doctor Strange (película de 2016), una 2016 película de Marvel Studios, basado en el mismo carácter.
 Doctor Strange en el multiverso de la locura (película de 2022) película de Marvel Studios basado en el personaje hononimo y sirve de secuela de la película del 2016 y se sitúa meses después de Spider-man: No Way Home

Cómics 

 Doctor Strange (cómic), los varios cómics que presentan el Dr. Strange. 
 Doctor Hugo Strange, un personaje de DC Cómics y un villano de Batman.

Música 

 Doctor Strange (banda sonora), la música para la 2016 película.

Véase también 

 Dr. Strangelove, una película de 1964 dirigida por Stanley Kubrick.